La direction ou une direction peuvent signifier :
 Dans l'administration française :
 une direction est un échelon hiérarchique 
 En géométrie :
 la direction indique une position relative ;
 Dans l'entreprise :
 l'ensemble des cadres qui la dirige : le chef d'entreprise et ses collaborateurs (voir aussi l’anglicisme : le management de l'entreprise) ;
 Dans le domaine automobile et en mécanique automobile:
 la direction, mécanisme d’orientation d’un véhicule terrestre, en particulier automobile ;
 Dans un ensemble musical :
 la direction, le fait de diriger une représentation musicale. Voir aussi : chef d'orchestre, chef de chœur ;
 En édition musicale :
 Direction, un groupe de rock québécois ;
 Directions, titre d'un album de Miles Davis sorti en 1981.

Voir aussi 
 Direction(s), magazine français.

Pages d'homonymie connexes